Christian Mair (1981) – hockeista su ghiaccio italiano
Christian Mair (1958) – linguista austriaco